Branagh ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Branagh (* 1960), britischer Schauspieler und Regisseur
 Nicole Branagh (* 1979), US-amerikanische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin